Смутное время — период в истории России в начале XVII века, известный политической нестабильностью и войной с Польшей.
 Смутное время (Forgotten Realms), или Кризис Аватар — период в истории вымышленной вселенной Forgotten Realms.
 Смутное время — совместный альбом Валерия Кипелова и Сергея Маврина, одноимённая песня из этого альбома.
 miXXXtape III: Смутное время — третий микстейп Oxxxymiron‘a, вышедший в ноябре 2021 года.

См. также 
 Смутные Времена — многопользовательская онлайн-игра.